Полемическая литература (иудаизм)
 Полемическая литература Речи Посполитой (XVI—XVII вв.)

Примечания